Hrvatska:
 Blaževci (Vrbovsko), gradsko naselje Vrbovskog

BiH:
 Blaževci (Tešanj, BiH), naselje u općini Tešanj